Фарха́д Бахады́рович Махму́дов (; род. 9 мая 1972, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино, преподаватель. Заслуженный артист Российской Федерации (2007).

Биография 
Фархад Махмудов родился 9 мая 1972 года в столице Узбекской ССР — городе Ташкенте, где прожил до семнадцати лет. По национальности — узбек.

В кино начал сниматься ещё будучи школьником. Его первой работой стала роль в художественном фильме «Волки» (1986).

По окончании средней школы отправился в Москву. К тому моменту за его плечами было уже несколько ролей, сыгранных в кино: в драме Валерия Ахадова и Сайдо Курбанова «Взгляд» (1988), в музыкальной комедии Мелиса Абзалова «Восточная плутовка» (1989) и других.
 
В 1993 году окончил актёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКа) (курс Михаила Андреевича Глузского). 

С 1993 по 1994 годы — актёр Московского драматического театра под руководством Евгения Симонова. 

С 1994 года — актёр Театра Романа Виктюка в Москве.

Главные роли в кино:"Бригада" (2002) (роль: криминальный авторитет Фара, друг и сослуживец Саши Белого) «К вам пришёл ангел» (2005) (роль: Талгат Нигматулин), «Застава» (2007) (роль: капитан Мансур Аскеров), «Виски с молоком» (2011) (роль: музыкант Егор).

С 2021 года преподаёт на актёрском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКа), является руководителем мастерской.

Семья 
Женат. В браке есть сын Искандар (род. 2004).
На данный момент в разводе.

Творчество

Роли в театре

Московский драматический театр под руководством Евгения Симонова 
 «Самоубийца», Н. Эрдман — Грандскубик
 «Властители» — Аргамаков

Театр Романа Виктюка (Москва) 
 «Бабочка-бабочка», Альдо Николаи — Элио
 «Философия в будуаре», Маркиз де Сад — мадам де Сен-Анж
 «Путаны», Нино Манфреди — Путто
 «Саломея», Оскар Уайльд — Альфред Тейлор, первый солдат, Ангел смерти, Поджерс, воин, Роберт Росс, Иоканаан
 «Пробуждение весны», Франк Ведекинд — неизвестный в чёрном
 «Осенние скрипки», Илья Сургучёв — Пьеро
 «Заводной апельсин», Энтони Берджесс — Пит
 «Антонио фон Эльба», Ренато Майнарди — Фабио
 «Эдит Пиаф», Ксения Драгунская — антрепренёр
 «Мой друг А», Юкио Мисима — Густав Крупп
 «Сны Ивана Бездомного» («Мастер и Маргарита»), Михаил Булгаков — профессор Стравинский
 «Давай займёмся сексом!»,В. Красногоров — сексуальный маньяк

Театральный центр «Арт-вояж» (Москва) 
 2006 — «Франсуа Вийон. Три дня в Париже», мюзикл (режиссёр — Игорь Корниенко) — Франсуа Вийон

Роли в кино 
  — Волки — Рустем
  — Взгляд —  
  — Восточная плутовка (Проделки Майсары) — Чупан
  — Нога — брат Камиллы
  — Баллада для Байрона / Byron, balada gia ena daimona — Лукас
 1992 — Дюба-дюба — Джаник
 1992 — Джосус (Казахстан) —  
  — Вальс на прощание (Муки любви, 2001/2008) — «Красавчик»
  — Бригада — Фархад Гафурович Джураев («Фарик»), таджикский бизнесмен, армейский друг и деловой коллега Белова
 2002 — Амапола — переводчик с испанского, возлюбленный Нины
 2002 — Волна преступности / Fala zbrodni (Польша) —  
 — — Бедная Настя — Аббас Урус, посол Персии
 2003 — Инструктор (фильм № 2 «Ищи бродягу») — Вадим
 2003 — Овидий — Макс
  — Повелитель эфира — Ким Бах
  — Бухта Филиппа (фильмы № 1-3) — Золтан, венгерский цыган, владелец конюшни, бандит
 2005 — Жених для Барби — Родриго Сидоркин (эпизод)
 2005 — Последний бой майора Пугачёва — Рашид Ахмедов
 2005 — Призвание (фильм «Деньги из воздуха») — Азамат
 2005 — К вам пришёл ангел — Талгат Кадырович Нигматулин, советский киноактёр
  — Прииск 2. Золотая лихорадка — Наким
 2006 — Тёмный инстинкт — Агахан, личный секретарь Марины Зверевой
 2006 — Формула зеро — Надир
  — Закон и порядок. Отдел оперативных расследований — Дауд Тарзи
 2007 — Застава — Мансур Аскеров, капитан, начальник пограничной заставы на таджико-афганской границе
  — А я люблю женатого — Даня
 2008 — Азиат — Карим
 2008 — Проклятый рай-2 — Костя
 2008 — Своя правда — Рустам Гусаев (главная роль)
  — Правосудие волков — однорукий мужчина на рынке
 2009 — След саламандры — Фархад Гуранов (главная роль)
 2009 — Хранитель — Наиль
 2009 — Меч (9 серия) —  Смир Абдул Азис, афганец-наркоторговец
 2009— — Маргоша (2-й сезон) — Анатолий Чесноков, диверсант от журнала «Мачо»
  — Девичник — Миномота, японский муж Любы
 2010 — Серафима прекрасная — Виталий
 2010 — Шериф — Заур Хетагуров, оперуполномоченный
 2010 — Охотники за караванами — Надир
  — Виски с молоком — Егор, музыкант
 2011 — Вкус граната — Юсуф, наместник Алона
 2011 — Охраняемые лица — Эльдар Исаев (главная роль)
 2011 — Стреляющие горы — Али Хусейн
 2011 — Правила маскарада — оперативник
 2011 — Прорицатель. Жизнь Омара Хайяма —  
 2011 — Вендетта по-русски — Рустам Хидоятов
  — Белые волки — Гамид Масуев, аферист
 2012 — Братаны 3 — Хан, криминальный авторитет
 2012 — Братство десанта — Алишер Уразметов, пластический хирург, главная роль
 2012 — Единственный мой грех — Мурад Ибрагимов (главная роль)
 2012 — Предчувствие — Михаил, брат Раисы
  — Вероника. Беглянка — Рам Шах
 2013 — Пепел — член банды Игоря Петрова
 2013 — Сезон любви — Алекс 
 2013 — Салам, Масква! — Умед
 2013 — Роковое наследство — Тамерлан, бандит
 2013 — Меня здесь больше нет —  
 2013 — Команда —  
 2013 — Дурная кровь — Тимур Иноземцев («Бульдог»), хозяин клуба
  — Брат за брата 3 — Дагаев, капитан
 2014 — Там, где ты — Руслан
 2014 — Горчаков — Артур Дагаев
  — Кухня (серия № 88) — переводчик шейха
  — Барон — супер-агент
 2016 — РОВД — Алим Хусейнов, капитан, опер
 2016 — Пятница — Ахмат, шеф-повар
  — Чужая стая — Рахмет, «залётный» бизнесмен
  — Аманат — Мирза
 2022 — Синдром жизни — Зафар
 2022 — Позывной «Барон» — Иззат

Участие в музыкальных видеоклипах 
 1996 — видеоклип на песню «Надежда умирает последней» Олега Газманова — террорист, захвативший пассажирский самолёт

Компьютерные игры 
 1997 — «ГЭГ: Отвязное приключение» (компьютерная игра)

Признание заслуг

Государственные награды Российской Федерации 
 2007 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (31 января 2007) — за заслуги в области искусства.

Ведомственные награды Российской Федерации 
 2007 — премия ФСБ России в номинации «Актёрская работа» (третья премия) за 2007 год — за роль начальника пограничной заставы в художественном фильме «Застава».

Общественные награды и премии 
 1993 — второе место на Всероссийском студенческом конкурсе чтецов имени В. Н. Яхонтова.
 2017 — лауреат узбекской национальной премии «Эътироф» ( — «Признание») в Ташкенте (Узбекистан) в номинации «Лучший иностранный актёр фильма» (15 февраля 2017 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фархада Махмудова (farik.ru). // web.archive.org (архивная копия сайта от 1 апреля 2018 года)
 Неофициальный сайт Фархада Махмудова. // f-mahmudov.narod.ru
 Махмудов Фархад Бахадырович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru. Дата обращения: 30 мая 2022.
 Махмудов Фархад Бахадырович. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Махмудов Фархад Бахадырович. Информация об актёре. // voteactors.ru

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Дети-актёры СССР